Henryk Piotrowski – polski lekkoatleta
 Henryk Piotrowski – polski polityk
 Henryk Piotrowski – oficer MW RP
 Henryk Piotrowski – polski jubiler